Bogotá puede referirse a :

 Bogotá, capital de Colombia y del departamento de Cundinamarca.
 Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, entidad administrativa entre Bogotá y los municipios del departamento de Cundinamarca con los que comparte dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas.
 Área metropolitana de Bogotá, que comprende la ciudad y las zonas aledañas.
 Sabana de Bogotá, región ubicada en el centro geográfico de Colombia.
 Bogotá FC, club de fútbol colombiano de la Categoría Primera B.
 Río Bogotá, cuerpo de agua que corre por la ciudad.
 Puerto Bogotá, localidad colombiana del municipio de Guaduas, Cundinamarca.

Históricamente, Bogotá se refiere a:
 La Provincia de Bogotá, entidad territorial durante el gobierno colonial.
 Bogotá, D. F., entidad territorial colombiano existente entre 1861 y 1864.
 Bogotá, D. C., entidad territorial colombiano existente entre 1905 y 1910.
 Bogotá, D. E., entidad territorial colombiano existente entre 1954 y 1991.
 El actual municipio de Funza y su cabecera municipal.

Etimológicamente también se puede referir a la expresión indígena chibcha Muyquytá que significa "cercado fuera de la labranza".

Bogota (sin tilde) 
 Bogota, municipio del Condado de Bergen, en Nueva Jersey.
 Bogota, comunidad agrícola en el condado Dyer, (Tennessee).
 Bogota, comunidad incorporada en el estado de Illinois.
 Bogota Straße, calle de Berlín (Alemania).

Parecido
 Bobota, pueblo bajo la jurisdicción de Trpinja en el Condado de Vukovar-Sirmia, este de Croacia.